Die Ligue 2 2010/11 war die 72. Austragung der zweithöchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 6. August 2010 und endete am 27. Mai 2011. Zweitligameister wurde FC Évian Thonon Gaillard. Der Mannschaft gelang mit dem zweiten Aufstieg in Folge aus der dritten in die Ligue 1 ein Durchmarsch.

Als Absteiger der Ligue 1 kamen der UC Le Mans (der sich zu Saisonbeginn in Le Mans FC umbenannte), die US Boulogne und Grenoble Foot dazu, aus der dritten Liga stiegen FC Évian Thonon Gaillard, Stade de Reims und der ES Troyes AC auf.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Siehe auch 
 Ligue 1 2010/11
 Coupe de France 2010/11

Weblinks 
 Saison 2010/11 bei lfp.fr
 Zuschauerzahlen bei lfp.fr

Einzelnachweise 

2010/11
Fußballsaison 2010/11